По́йнсетт () может означать:

Пойнсетт, Джоэл Робертс (1779—1851) — американский врач, дипломат и политик; первый агент США в Южной Америке, первый , военный министр США (1837—1841), сооснователь Национального института содействия развитию науки.В его честь названы следующие объекты:

 Пойнсетт — округ в Арканзасе.
  — парк штата в округе.
  — озеро во Флориде.
  — озеро в Южной Дакоте.
  — парк штата в округе Самтер (Южная Каролина).
  — мост в округе Гринвилл (Южная Каролина).
  — мыс в Антарктиде.
  — гостиница в городе Гринвилл (Южная Каролина).
  — в городке  (Делавэр).
 Пойнсеттия — растение (в русскоязычной ботанике называется Молочай красивейший).
  — канонерская лодка ВМФ США.
  — грузовое судно США.

См. также
  (1873—1932) — американский адмирал,   (1927—1930).